Fannbyn kan syfta på:

 Fannbyn, Örnsköldsviks kommun – en småort i Örnsköldsviks kommun
 Fannbyn, Östersunds kommun – en småort i Östersunds kommun

Se även
 Fanbyn